Öronmärkning kan avse:

Öronmärkning (boskapsskötsel) – ett sätt att märka boskap
Öronmärkning (ekonomi) – när resurser avsätts för ett särskilt ändamål och inte sedan får omfördelas till att täcka andra behov